Усинский — посёлок в Волжском районе Самарской области. Входит в состав сельского поселения Рождествено.

География 
Расположен на полуострове, образованном Самарской Лукой. Находится на западном берегу протоки Воложка в 1,5 км к северу от села Рождествено, в правобережье Волги напротив Самары (в 6 км от города).

По окраине посёлка проходит автодорога Рождествено — Подгоры.

История 
В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок учебного хозяйства плодоовощного техникума переименован в Усинский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Волжского района (Самарская область)